«Автомагистраль А2» () — немецкая автомагистраль, которая соединяет Берлин, на востоке, и Рурскую область, на западе страны. Автомагистраль начинается на развязке с , у Оберхаузена. Покидая Рурскую долину, трасса продолжается через Магдебургскую бёрду и заканчивается автомагистраль на развязке с Берлинским кольцом . Автомагистраль А2 обходит важные города Дортмунд, Ганновер, Магдебург.

История 
Планы строительства автомагистрали Берлин — Магдебург — Ганновер — Дортмунд начались в середине 1920-х годов. В 1937 году на пересечении с автобаном A1 построена развязка Каменер, одна из самых старых клеверообразных развязок.

Галерея

Ссылки 

  Схема маршрута Автобана A2

Автомагистрали Германии
Транспорт Северного Рейна-Вестфалии
Транспорт Нижней Саксонии
Транспорт Саксонии-Анхальт
Транспорт Бранденбурга